Sendelbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Orte:
 Kleinsendelbach, Gemeinde im Landkreis Forchheim, Bayern
 Langensendelbach, Gemeinde im Landkreis Forchheim, Bayern
 Sendelbach (Durbach), Zinken der Gemeinde Durbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Sendelbach (Engelthal), Dorf der Gemeinde Engelthal im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Sendelbach (Lautenbach), Weiler der Gemeinde Lautenbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Sendelbach (Lohr am Main), Stadtteil von Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Sendelbach (Rentweinsdorf), Dorf des Marktes Rentweinsdorf im Landkreis Haßberge, Bayern

Gewässer:
 Sendelbach (Baunach), rechter Zufluss der Baunach bei Reckenneusig, Stadt Baunach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Sendelbach (Durbach, Fluss), linker Zufluss des Durbachs, (als Neugraben, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Durbach-Kammbach-Wannenbach-Kanals, zum Rench-Flutkanal, zur Rench) in Durbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg; siehe Acher-Rench-Korrektion
 Sendelbach (Längenmühlbach), linker Zufluss des Längenmühlbachs bei Altheim, Markt Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Sendelbach (Main) – zwei Zuflüsse des Mains in Bayern; flussabwärts:
 Sendelbach (Main, Stettfeld), rechter Zufluss bei Stettfeld, Landkreis Haßberge, Bayern. Siehe Liste der Nebenflüsse des Mains
 Sendelbach (Main, Veitshöchheim), rechter Zufluss bei Veitshöchheim, Landkreis Würzburg, Bayern
 Sendelbach (Main-Donau-Kanal), Oberlaufname Möstenbach, rechter Zufluss des Main-Donau-Kanals (rechter Regnitzarm) in der kreisfreien Stadt Bamberg, Oberfranken, Bayern
 Sendelbach (Mistel), rechter Zufluss der Mistel in Bayreuth, Bayern
 Sendelbach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (nach dem Stausee Altheim bei Ohu in die Isar) bei Gaden, beide Orte zu Markt Essenbach, Landkreis Landshut
 Sendelbach (Rench), linker Zufluss der Rench im Dorf Lautenbach, Gemeinde Lautenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Sendelbach (Schwabach), rechter Zufluss der Schwabach (Regnitz) in Kleinsendelbach, Landkreis Forchheim, Bayern

Sendelbach ist ein Familienname:
 Hermann Sendelbach (1894–1971), fränkischer Dichter

Siehe auch:
 Sindelbach